Claude Savoie (né le  à Montréal) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue en position d'ailier droit.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1989-1990 || Tigres de Victoriaville || LHJMQ
|| 61 || 6 || 6 || 12 || 24 || 16 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 1990-1991 || Tigres de Victoriaville || LHJMQ
|| 61 || 20 || 22 || 42 || 101 || || || || || 
|-
| 1991-1992 || Tigres de Victoriaville || LHJMQ
|| 69 || 39 || 40 || 79 || 160 || || || || || 
|-
|1992-1993 || Tigres de Victoriaville || LHJMQ
|| 62 || 70 || 61 || 131 || 113 || 6 || 4 || 5 || 9 || 6 
|-
|1992-1993|| Senators de New Haven || LAH
|| 2 || 1 || 1 || 2 || 0 || || || || || 
|-
| 1993-1994 || Senators de l'Île-du-Prince-Édouard || LAH
|| 77 || 13 || 15 || 28 || 118 || || || || || 
|-
| 1994-1995 || Senators de l'Île-du-Prince-Édouard || LAH
|| 59 || 9 || 14 || 23 || 67 || 4 || 2 || 0 || 2 || 7 
|-
| 1995-1996 || Senators de l'Île-du-Prince-Édouard || LAH
|| 63 || 9 || 10 || 19 || 111 || 3 || 1 || 2 || 3 || 2 
|-
| 1996-1997 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus
|| 29 || 22 || 20 || 42 || 18 || 11 || 4 || 8 || 12 || 10
|-
| 1997-1998 || Lausanne Hockey Club || LNA
|| 14 || 4 || 6 || 10 || 14 || || || || || 
|-
|1997-1998|| Dragons de Rouen || Ligue Magnus
|| 29 || 12 || 15 || 27 || 44 || || || || || 
|-
| 1998-1999 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus
|| 38 || 27 || 21 || 48 || 68 || || || || || 
|-
| 1999-2000 || Flammes bleues de Reims || Ligue Magnus
|| 40 || 29 || 20 || 49 || 44 || || || || || 
|-
| 2000-2001 || Augsburger Panther || DEL
|| 56 || 10 || 12 || 22 || 10 || || || || || 
|-
| 2001-2002 || Nottingham Panthers || IHL
|| 44 || 12 || 11 || 23 || 31 || 6 || 2 || 2 || 4 || 4  
|-
| 2002-2003 || Isothermic de Thetford Mines || LHSMQ
|| 50 || 27 || 49 || 76 || 31 || 22 || 7 || 22 || 29 || 10 
|-
| 2003-2004 || Isothermic de Thetford Mines  || LHSMQ
|| 47 || 24 || 39 || 63 || 35 || 5 || 2 || 3 || 5 || 4
|-
| 2004-2005 || Viking de Trois-Rivières  || LNAH
|| 46 || 18 || 20 || 38 || 12 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0

Références 

Naissance en mars 1973
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Tigres de Victoriaville
Joueur des Senators de New Haven
Joueur des Senators de l'Île-du-Prince-Édouard
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur du Lausanne HC
Joueur du Hockey Club de Reims
Joueur du Augsburger Panther
Joueur des Nottingham Panthers
Joueur de l'Isothermic de Thetford Mines
Joueur du Prolab de Thetford Mines
Joueur des Draveurs de Trois-Rivières (LNAH)
Attaquant de hockey sur glace